Juan de la Cierva y Codorníu (1895-1936), inventeur de l'autogire ;
Juan de la Cierva y Peñafiel, (1864-1938), père du précédent, avocat et homme politique espagnol ;
Ricardo de la Cierva (né en 1926), historien et un homme politique espagnol, spécialiste de l'histoire contemporaine espagnole.

Homonymie de patronyme